Hans Blokland (politicus), Nederlands politicus, onder meer lid Europees Parlement 
 Hans Blokland (politicoloog), Nederlands politicoloog